Юзеф Даниэль Гарбень (; 11 декабря 1896, Старый Лупкув, Королевство Галиции и Лодомерии — 3 мая 1954, Цешин, Польша) — польский футболист, нападающий. Большинство спортивной карьеры провёл в «Погони» (Львов). По завершении карьеры работал врачом.

Биография 
Учился в школах в Стрые (до Первой мировой войны играл за местную «Погонь») и Львове.

Во Львове играл за «Сокол». Со 2 августа 1914 года — солдат Первой бригады легионов, после её расформирования был на итальянском фронте. Принимал участие в украинско-польских боях за Львов (1918—1919) на стороне Польши.

После войны играл за «Погонь» (Львов), несколько лет был капитаном команды. Четырехкратный чемпион Польши (1922, 1923, 1925, 1926). Лучший бомбардир чемпионата Польши сезона 1926 года (по 11 голов с одноклубником Вацлавом Кухаром).

Провёл 8 матчей и забил 2 гола за сборную Польши (1922—1926).

Окончил Университет Яна Казимира во Львове, доктор медицины.

1925 выступил с проектом развития лекарственной опеки над спортсменами.

С 1933 года — ординатор отдела хирургии, директор больницы им. Пилсудского в Хшануве.

Умер 3 мая 1954 года, на 58-м году жизни, в Цешине.

Достижения 
 Чемпион Польши (4): 1922, 1923, 1925, 1926.

Литература 
 1904-1939. Księga pamiątkowa Lwowskiego Klubu Sportowego «Pogoń». Lwów, 1939, s. 97
 Яремко І. 100 футболістів Львова (персони львівського футболу). — Львів: «Тріада плюс», 2012. — С. 65-67

Ссылки 
 Биография на cracovia-leopolis.pl 
 Профиль на сайте Eu-Football.info 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Погонь» Львов
Медики Польши
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)